Mark Allen peut désigner : 
 Mark van Allen (né en 1954), musicien américain ;
 Mark Allen (né en 1958), triathlète américain ;
 Mark Allen (né en 1967), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Mark Allen (né en 1986), joueur de snooker nord-irlandais ;
 Mark Allen (1920-2003), acteur américain.